Дании́л Степче́нко (; 13 августа 1986, Нарва, Эстонская ССР) — эстонский биатлонист. Член сборной Эстонии.

Летом 2014 года неожиданно для всех решил уйти из спорта из-за денежных проблем и личной жизни.

Карьера 
Биатлоном начал заниматься в 1996 году. Первый серьезный успех пришёл к спортсмену в 2007 году, когда он стал чемпионом Европы по летнему биатлону среди юниоров. В 2010 году Степченко дебютировал в основной сборной Эстонии на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске. Затем он дважды принимал участие на чемпионатах мира по биатлону. В сезоне 2012/2013 на этапе Кубка мира в Эстерсунде Степченко сумел набрать свои первые кубковые очки, финишировав 38-м в спринте. Через год биатлонист там же сумел побить своё лучшее достижение, став в индивидуальной гонке 35-м.

Его личным тренером является Евгений Вшивцев. Даниил Степченко вместе с ещё одной уроженкой Нарвы Дарьей Юрловой являются единственными биатлонистами русского происхождения в сборной Эстонии.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 

Биатлонисты Эстонии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года